Олег Филатов:
 Филатов, Олег Васильевич (1926—1995) — советский промышленный деятель, директор завода «Светлана», дважды Герой Социалистического Труда.
 Филатов, Олег Геннадьевич (род. 1951) — российский физик, награждён Золотой медалью имени И. В. Курчатова
 Филатов, Олег Михайлович — советский хирург-травматолог, главный врач московской ГКБ № 15 (сейчас носит его имя).